Søby Kirke henviser til flere artikler:

 Søby Kirke (Assens Kommune) er en kirke i Assens Kommune
 Søby Kirke (Favrskov Kommune) er en kirke i Favrskov Kommune
 Søby Kirke (Syddjurs Kommune) er en kirke i Syddjurs Kommune
 Søby Kirke (Ærø) er en kirke i Ærø Kommune